Jolene:

 «Jolene» — популярная кантри-песня, автором и исполнителем которой является Долли Партон.
 «Jolene» — тринадцатый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 27 февраля 1974 года на лейбле RCA Records.